La 17 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

, Empire allemand
, Allemagne
, Japon
 Union soviétique